THE steht für:
 Technische Hogeschool Eindhoven, eine Universität in den Niederlanden
 Teresina, Flughafen in der Region PI, Brasilien nach dem IATA-Code
 Tharu, indoarische Sprache, Sprachcode nach ISO 629-3 
 Theologische Hochschule Ewersbach, die theologische Ausbildungsstätte des Bundes Freier evangelischer Gemeinden in Deutschland
 Times Higher Education, britische Wochenzeitschrift
 Toumaï Air Tchad, eine Fluggesellschaft des Tschad (ICAO-Code)
 Bahnhof Herrenberg nach DS 100
 The Hessling Editor, ein Texteditor
 Trading Hub Europe, marktgebietsverantwortliches Unternehmen für den deutschen Gasmarkt

T.H.E. steht für:
 T.H.E. (The Hardest Ever), ein Song des Musikers will.i.am

ThE steht als Abkürzung für:
 Thüringer Eisenbahn GmbH

The steht für:
 Thé, ein Familienname, Persönlichkeiten siehe dort 
 den bestimmten englischen Artikel, siehe Englische Grammatik
 Ṭhe, der achte Buchstabe des erweiterten arabischen Alphabets des Sindhi
 The (Buchstabe)

The ist der Familienname folgender Personen:
 Monika The (1940–2020), deutsche literarische Übersetzerin

the steht für: 
 Chitwania Tharu (ISO-639-3-Code), eine der Varietäten der Tharu-Sprachen, einer Sprachgruppe der östlichen indoarischen Sprachen

Abkürzung